

Codici 
 MUS – codice ISO 3166-1 alpha-3 di Mauritius
 mus – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua creek

Astronomia 
 Mus – abbreviazione della costellazione della Mosca

Geografia 
 Mus – comune francese del dipartimento di Gard
 Muş – città turca dell'omonima provincia

Persone 
 Italo Mus – pittore valdostano

Zoologia 
 Mus – genere a cui appartiene il topo

Altro 
 Mus – gioco di carte assai diffuso in Spagna e nei paesi ispanofoni